Местерсвиг — военный пост с гравийной ВПП 1800 м длиной расположенный на Земле Скорсби, на южном побережье Фьорда Короля Оскара, в Северо-Восточном Гренландском национальном парке, в 200 км к северу от Иллоккортоормиута. До 1986 г. был единственным постоянным поселением на территории парка, но в 1986 г. его состав в 40 человек был разделён между несколькими новыми станциями — Данеборг (250 км к северу), Данмарксхавн, Норд. В Местерсвиге осталось 2 человека, обслуживающих ВПП, хотя иногда сюда заглядывают туристы.

Станция была основана в 1949 г. после исследований датского геолога Лауге Коха, показавших наличие цинковых и свинцовых руд. В 1952 г. был создан лагерь, снабжавшийся по воздуху и морю. С 1956 по 1963 гг. в Местерсвиге действовала цинковая и свинцовая шахта]. Также в районе (шахта Мальмберг в 30 км от Местерсвига) обнаружены и разрабатываются залежи молибденовых руд. До 2003 г. Местерсвиг служил главной транспортной базой патруля Сириус, но затем для этой цели стал использоваться аэродром Иллокортормиита.

Примечания

Ссылки 
 О Местерсвиге
 Фотографии Местерсвига
 Аэродром Местерсвига

Населённые пункты по алфавиту
Гренландский национальный парк
Населённые пункты Гренландии